«Газль Эль-Махалла» — египетский футбольный клуб из города Эль-Махалла-эль-Кубра, выступающий в Египетской Премьер-лиге.

История выступлений

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Махмуд Фатхалла
  
  Ваэль Гомаа

Ссылки 
 Фан-сайт клуба 

Футбольные клубы Египта
Появились в 1936 году в Египте
Эль-Махала-эль-Кубра